James Street steht für:

 James Street (Hamilton), Straße in Hamilton, Ontario, Kanada
 James Street (London), Straße in London
 James Street, englischer Fußballverein, siehe Blackburn Olympic #Geschichte

James Street ist der Name folgender Personen

* James Street (Cricketspieler) (1839–1906), britischer Cricketspieler und -schiedsrichter
 James Street (Schriftsteller) (James Howell Street; 1903–1954), US-amerikanischer Schriftsteller